Koble (Polska)
 Koble (Słowenia)